Weygandt ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Weygandt (1870–1939), deutscher Psychiater
 Sebastian Weygandt (1760–1836), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Weigand, Weygand